Cascina Tapella ima više značenja:
 Cascina Tapella, Como
 Cascina Tapella, Pavia